Düssen steht für:
 Düssen (Uradelsgeschlecht), im 16. Jahrhundert erloschenes niederländisches Uradelsgeschlecht
 Düssen (Briefadelsgeschlecht), im 20. Jahrhundert erloschenes niederländisches Briefadelsgeschlecht, das in einer Linie auch in Westfalen ansässig war

Van den Düssen ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian van der Düssen (auch Adriaan van der Dussen; † 1653), holländischer Edelmann

Siehe auch:
 Dussen
 Düsse
 Düssel